Ву́лиця Хі́міків — назва вулиць у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Хіміків — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Хіміків — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Хіміків — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Хіміків — вулиця у місті Калуш Івано-Франківської області.

Вулиця Хіміків — вулиця у місті Великий Новгород.
 Вулиця Хіміків — вулиця у місті Санкт-Петербург.

Див. також 
 Проспект Хіміків (Сєвєродонецьк)
 Проспект Хіміків (Черкаси)

Вулиці